Вежа Святослава (Башта Святослава) — збудована графом М.Воронцов в парку свого маєтку у с. Мошни Черкаський район у 1841 р., (за деякими даними у 1837 р.) разом з палацом і господарськими будівлями. Народна назва «Мошнівський стовп».

Історія 

Воронцови
Святослав Ігорович